La Copa Hopman 2012 corresponde a la 24ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Australia, Bulgaria, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia y República Checa. 

La competencia comenzó el 31 de diciembre de 2011 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Petra Kvitová / Tomáš Berdych
  – Marion Bartoli / Richard Gasquet
  – Anabel Medina Garrigues / Fernando Verdasco
  – Bethanie Mattek-Sands / Mardy Fish

  – Caroline Wozniacki / Frederik Nielsen
  – Jarmila Gajdošová / Lleyton Hewitt
  – Tsvetana Pironkova / Grigor Dimitrov
  – Li Na / Wu Di

Grupo A

Tabla de posiciones

República Checa vs. Bulgaria

Estados Unidos vs. Dinamarca

Dinamarca vs. Bulgaria

República Checa vs. Estados Unidos

República Checa vs. Dinamarca

Estados Unidos vs. Bulgaria

Grupo B

Tabla de posiciones

Francia vs. China

Australia vs. España

España vs. China

Australia vs. Francia

Australia vs. China

Francia vs. España

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2012